Die Rangliste der Pressefreiheit () ist eine Bewertung der Pressefreiheit in fast allen Staaten der Welt und wird jährlich von der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen auf der Grundlage von Fragebögen erstellt.

Für die Rangliste werden weltweit Fragebögen an ihre Partnerorganisationen (Organisationen, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzen), an ihr aus Korrespondenten bestehendes Netzwerk sowie an Journalisten, Forscher, Juristen und Menschenrechtler verteilt.

Sie werden unter anderem gefragt, ob Journalisten illegal festgenommen (z. B. ohne einen Haftbefehl oder länger als der maximale Zeitraum des Polizeigewahrsams ohne Gerichtsverhandlung), körperlich misshandelt oder entführt wurden, und ob Journalisten wegen Einschüchterungen oder Bedrohungen aus dem Land geflüchtet sind. Außerdem behandeln die Fragen, ob der Staat ein Fernseh-, Radio-, Printmedien- oder Internetdienstmonopol hat und inwieweit er diese Medien überwacht und zensiert.

Rangliste der Pressefreiheit 
Reporter ohne Grenzen veröffentlichte am 20. Oktober 2010 zum neunten Mal eine Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit. Dafür wurde die Situation in 176 Ländern zwischen dem 1. September 2009 und dem 1. September 2010 ausgewertet. Die Rangliste 2011–2012 (Dezember 2010 bis November 2011; 2012 bezeichnet das Veröffentlichungsjahr, dessen Jahreszahl für alle folgenden Berichte verwendet wird) mit 177 Staaten wurde am 25. Januar 2012 veröffentlicht (neu hinzugekommen ist der seit Juli 2011 unabhängige Südsudan).

Bis vor 2013 wurden die Vereinigten Staaten von Amerika und Israel jeweils zweimal gelistet: für das Land selbst und für das Vorgehen in Afghanistan und im Irak beziehungsweise in den Palästinensischen Autonomiegebieten. Auch Zypern wird zweimal gelistet, einmal für die Republik Zypern, ein zweites Mal für das türkisch besetzte Nordzypern. Bei der im Januar 2013 veröffentlichten Liste wurde die Jahreszahl angepasst, so dass sie sich auf das Jahr der Publikation bezieht (statt wie bisher auf das ausgewertete Jahr). Neu aufgenommen wurden Andorra und Liechtenstein. Beim World Press Freedom Index von Februar 2014 kam Belize hinzu.

Die Zahlen geben den ermittelten Indexwert an, die Zahlen in Klammern das Ranking im jeweiligen Zeitraum. Im Index 2022 wurde ein neues Beurteilungssystem genutzt, 100 Punkte sind jetzt gut, 0 Punkte schlecht. Dieses Punktesystem wurde rückwirkend bis zum Jahr 2013 eingeführt.

 Farbcode bis 2012
 {| class="wikitable"
|-
|style="border-top:1px solid white; border-left:1px solid white; border-bottom:1px solid white; text-align:right; background:#FFF" | Beste Lage → 
|style="width:3em; background:#98FB98"|
|style="width:3em; background:#CFC"|
|style="width:3em; background:#CFF"|
|style="width:3em; background:#FFD"|
|style="width:3em; background:#FF6"|
|style="width:3em; background:#FDD"|
|style="width:3em; background:#F9D"|
|style="border-top:1px solid white; border-right:1px solid white; border-bottom:1px solid white; text-align:left; background:#FFF" |  ← Schlechteste Lage
|}

 Farbcode ab 2013
 {| class="wikitable"
|-
|style="border-top:1px solid white; border-left:1px solid white; border-bottom:1px solid white; text-align:right; background:#FFF" | Beste Lage → 
|style="width:3em; background:#b3c6dd"|
|style="width:3em; background:#dae3f1"|
|style="width:3em; background:#ffe5a6"|
|style="width:3em; background:#ffbca6"|
|style="width:3em; background:#d3a6a6"|
|style="border-top:1px solid white; border-right:1px solid white; border-bottom:1px solid white; text-align:left; background:#FFF" |  ← Schlechteste Lage
|}
Anmerkung: Von 2013 bis 2021 waren die Stufen 45 – 65 – 75 – 85. Seit 2022 sind die Stufen 40 – 55 – 70 – 85

Siehe auch 
 Freedom of the Press von Freedom House
 Liste während der Berufsausübung getöteter Journalisten

Weblinks 
 Rangliste auf netzpolitik.org
 Rangliste Pressefreiheit 2021 (Kalenderjahr 2020)
 Archiv aller älteren Ranglisten der Pressefreiheit

Belege 

!
Pressefreiheit
Pressefreiheit
Pressefreiheit

ja:国境なき記者団#世界報道自由ランキング